Wioślarstwo na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009, odbywało się w dniach 26 - 28 czerwca na jeziorze Lago di Bomba.

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009
Wioślarstwo na igrzyskach śródziemnomorskich